Gladstone Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gladstone Hotel (Kansas), ID-Nr. 83000422
 Gladstone Hotel (Montana), ID-Nr. 80004592